Die Emilia-Romagna Open 2021 waren ein Damen-Tennisturnier in Parma. Das Sandplatzturnier der Kategorie WTA 250 war Teil der WTA Tour 2021 und fand vom 16. bis 22. Mai 2021 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Emilia-Romagna Open 2021 fand vom 15. bis 16. Mai 2021 statt. Ausgespielt wurden sechs Plätze für das Hauptfeld des Turniers.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2021
Tennisturnier in Parma